Красный Строитель:

 Красный Строитель — рабочий посёлок в Ленинском районе Московской области, вошедший в 1960 году в черту г. Москвы.
 Красный Строитель — железнодорожная станция Курского направления МЖД в Москве.
 Красный Строитель — сельское поселение в Челно-Вершинском районе Самарской области.
 Красный Строитель — посёлок в Челно-Вершинском районе Самарской области